Blagovechtchensk est un toponyme se rapportant à l'Annonciation. Fréquent dans les pays de l'ancien empire russe, il peut désigner : 
Blagovechtchensk, capitale de l'oblast de l'Amour dans l'extrême-orient russe ;
Blagovechtchensk, chef-lieu du raïon éponyme en République de Bachkirie en Russie ;
Blagovechtchenka, commune du kraï de l'Altaï en Russie ;
Blagovechtchenska, village de Kabardino-Balkarie, en Russie ;
Blahovichtchenske, ancienne Oulianovka, ville de l'oblast de Kirovohrad, en Ukraine.